La temporada 1984-1985 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el FC Barcelona amb 53 punts; deu de diferència amb el segon, Athletic de Bilbao.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: FC Barcelona
 Recopa d'Europa: Atlètic de Madrid
 Copa de la UEFA: Sporting de Gijón, Athletic de Bilbao, Reial Madrid
 Descensos: Real Murcia, Elx CF i Málaga CF
 Ascensos: Celta de Vigo, UD Las Palmas i Cadis CF

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1984
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola